Ardakān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ardakān (kommunhuvudort i Iran), Yazd, 
 Shahrestān-e Ardakān, kommun, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar